Praça de Mouzinho de Albuquerque ist der Name folgender Plätze:

in Portugal:
 Praça de Mouzinho de Albuquerque (Braga) (auch Campo Novo), Platz in Braga
 Praça de Mouzinho de Albuquerque (Porto) (auch Rotunda da Boavista), Platz in Porto

in Mosambik:
 Praça da Independência (Maputo), Platz in Maputo